Trimère est un mot formé de deux racines grecques qui signifie trois parties. Le terme peut faire référence à:
 Trimère (chimie), un composé chimique issu de la réaction entre trois molécules identiques (monomères) 
 Trimère (biochimie), une protéine formée de 3 sous-unités
 Trimère (botanique), une forme de symétrie radiaire à trois parties. Une telle forme est particulièrement présente chez les monocotylédones

Homonymie en science